Casével ist der Name folgender Orte in Portugal:

 Casével (Castro Verde), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Castro Verde
 Casével (Santarém), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Santarém